Постдиско () — жанр электронного прогрессивного ритм-н-блюза, возникшего в конце 1970-х, однако этот термин чаще используется для описания развития популярной музыки в 1979—1986 гг., начиная с ночи 12 июля 1979 года, которая получила название Disco Demolition Night (), когда неприязнь к диско привела к уничтожению тысяч пластинок на бейсбольном поле в Чикаго и заканчивая повсеместным появлением хаус-музыки.

На последних этапах своего существования диско стал проявлять все более и более электронный характер, который стал основой для Hi-NRG, фристайла, итало-диско, буги, фанк. Кроме того, некоторые варианты постдиско включают дэнс-поп и ранний альт-дэнс.

На Восточном побережье существовало андеграундное движение, «урезанное» и демонстрирующее «радикальное различие звуков», которое не представляло собой «ни диско, ни R&B». Эта сцена, изначально возглавляемая исполнителями Urban contemporary, известная как постдиско, появилась в Нью-Йорке, частично, в ответ на чрезмерную коммерциализацию и художественный крах диско-культуры.

Постдиско развился из 
ритм-н-блюза, под влиянием Parliament-Funkadelic, 
электронного диско, 
даб-техники и других жанров. 
Типичными постдиско-исполнителями были нью-Йоркские D Train и Unlimited Touch, характеризуемые более урбанистическим подходом, в то время как Material и ESG были более экспериментальными.

Постдиско, как и диско, был рынком на основе синглов, контролируемым в основном независимыми звукозаписывающими компаниями, которые достигали различного успеха в чартах в начале-середине 1980-х. Наибольший творческий контроль был у продюсеров и клубных диджеев, а не в руках исполнителей.

История

Предыстория событий

США 
Со спадом популярности диско радиостанции стали обращать внимание на другие жанры, такие как регги, панк-рок и/или нью-вейв, в то время как основные крупные диско-лейблы, в числе которых Casablanca, TK Records и RSO Records обанкротились. 
С прогрессом диско в сторону электронной музыки появились такие поджанры, как Hi-NRG, фристайл, итало-диско и буги, последний из которых более остальных тесно связан с постдиско.

Бразильский продюсер и первопроходец фьюжн-джаза Eumir Deodato был хорошо осведомлен о текущих тенденциях в американской андеграундной музыке, он помог провальной фанк-группе Kool & the Gang обновить имидж и записать наиболее успешные хиты в их карьере, путём адаптации их звучания к постдиско. 
Первопроходец итало-диско, продюсер неамериканского происхождения Jacques Fred Petrus, основатель B. B. & Q. Band и Change, рассказывает о своем переходе с диско на постдиско: «Звучание изменилось на более фанково-танцевальный/ритм-н-блюзовый стиль». 
Французский авторский дуэт Henri Belolo и Jacques Morali, основавший успешную группу Village People, подписывает свою прежнюю диско-группу The Ritchie Family на RCA Records для издания альбома I’ll Do My Best (1981), который отражает радикальное изменение их звучания. На западном побережье, особенно в Калифорнии, другой подход приводит к другому звучанию. 
Dick Griffey и Leon Sylvers III из SOLAR Records продюсируют альбом Rough Riders (1979) группы Lakeside, которая уже проявила эти новые тенденции и, как отметил Billboard, «инструментально демонстрирует экономичные/сдержанные аранжировки». 
Разбавленное постдиско появилось на альбоме Off the Wall (1979) Майкла Джексона, спродюсированном Куинси Джонсом, который помог многим молодым продюсерам найти новое направление танцевальной музыки К прочим примерам раннего американского постдиско относятся Rick James и Teena Marie..

Великобритания 
В отличие от Соединенных Штатов, где движение анти-диско оказывало влияние на общее отношение к диско, в Великобритании постдиско в значительной степени опиралось на диско и различные элементы американского постдиско и других жанров (хотя эта ассоциация будет размыта уже к концу 1979 года).. Ярким примером этого является сингл «Pop Muzik» группы M, возглавивший чарты по обе стороны Атлантики в 1979 году.

Согласно Billboard, американское постдиско представляло собой смесь различных жанров, с фокусом на электронную музыку и R&B, тогда как ключевым элементом британской сцены был джаз-фанк, на которой появились Chaz Jankel, Central Line и Imagination.

1980-е: золотое время

2000-е: влияние 
В конце 1990-х и на протяжении 2000-х, электронные и, особенно, хаус-исполнители испытывали влияние постдиско. Например, французская хаус-группа Daft Punk, внедрившая элементы постдиско, диско и синти-попа в альбом Discovery (2001). Другим примером является исполнитель Les Rythmes Digitales, издавший альбом Darkdancer (1999) с влиянием постдиско и электро. Канадская группа Chromeo дебютировала в 2004 году с альбомом She’s in Control. Аналогичный американский исполнитель Dâm-Funk выпустил альбом Toeachizown (2009) с влиянием буги и электро. Группа Escort из Нью-Йорка появилась на постдиско и постпанк-ривайвл сценах в 2006 году.

Связанные жанры

Буги 

Буги (или электро-фанк) — поджанр постдиско с сильным влиянием фанка, который был незначительно представлен в начале-середине 1980-х годов. Шон П. описал его как «в значительной степени игнорируемый, или считающийся бедным родственником диско — слишком медленный, слишком электронный, слишком R & B … и даже слишком чёрный».
 D. Train
 Freeez
 Komiko
 Sinnamon
 Imagination
 Evelyn King

Дэнс-рок 

Дэнс-рок — другое постдиско-движение, с меньшим влиянием R&B и фанка, связанное с постпанком и ноу-вейвом. 
Примерами являются трек «No G.D.M.» группы Gina X, исполнители Liquid Liquid, Polyrock, Dinosaur L и компиляция Disco Not Disco (2000).

Это движение также связано с dance-oriented rock (или DOR), который Майкл Кэмпбелл определяет в своей книге как «смесь постпанка и постдиско». Кэмпбелл также процитировал Роберта Кристгау, который описал DOR, как обобщающее понятие, используемое различными диджеями в 1980-х.

Представители: Ian Dury, Liquid Liquid, Arthur Russell и др.

Дэнс-поп 

Дэнс-поп — это танцевальная поп-музыка, появившаяся после спада диско и первого проявления «урезанного» постдиско. Первыми дэнс-поп-песнями были «Last Night a D.J. Saved My Life» группы Indeep, «Love Come Down» певицы Evelyn "Champagne" King, «Juicy Fruit» группы Mtume. В 1983 году вышел дебютный альбом Мадонны в стилях дэнс-поп, урбан и клубная музыка. Британский вариант дэнс-попа, впервые прозвучавший у Stock, Aitken & Waterman, был под сильным влиянием хауса и hi-NRG, иногда его называли евробит.

Итало-диско 

Итало-диско — поджанр диско-музыки испытавший влияние постдиско, hi-NRG, электроник-рока и европейской музыки. Изначально итало-диско исполняли в основном итальянские музыканты, но вскоре появились исполнители из Канады и США. Одними из ранних примеров были Klein + M.B.O., Kano и американец Bobby Orlando.

Hi-NRG

Фристайл

Примечания